Yug steht für:
 Yug (Sprache) (auch Yugh, Jug), eine jenisseische Sprache

YUG steht für:
 das ISO 3166 und olympische Länderkürzel für Jugoslawien
 2003–2006 das olympische Länderkürzel für Serbien und Montenegro

Abkürzung